Елена Ивановна Шуми́лова (15 сентября 1913, Южа, Вязниковский уезд, Владимирская губерния, Российская империя — 4 января 1994, Москва, Россия) — советская оперная певица (сопрано) и педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1958). Лауреат Сталинской премии второй степени (1949).

Биография 
Родилась 2 (15) сентября 1913 года в селе Южа Вязниковского уезда Владимирской губернии — ныне город Южа Ивановской области.

В 1941 году окончила МГК имени П. И. Чайковского (класс К. Н. Дорлиак). В 1941—1959 годах солистка ГАБТ. В 1967—1977 годы преподавала в музыкальном училище им. Гнесиных, в 1977—1994 годы — в МГК имени П. И. Чайковского. Доцент. В числе её учеников Л. Ю. Казарновская, М. И. Мещерякова — солистка ГАБТ, Коваль (Мячина) Тамара Емельяновна — солистка Национальной оперы Украины, заслуженный деятель искусств Украины, доцент КИМ имени Р. М. Глиера, член-корреспондент УАН.

Умерла в 1994 году. Похоронена на Донском кладбище (участок № 1).

Оперные партии 
 «Евгений Онегин» П. И. Чайковского — Татьяна
 «Вильгельм Телль» Дж. Россини — Джемми
 «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова — Ольга
 «Вражья сила» А. Н. Серова — Даша
 «Фауст» Ш. Гуно — Маргарита
 «Проданная невеста» Б. Сметаны — Маженка
 Галька С. Монюшко — Галька
 «Аида» Дж. Верди — Жрица
 «Демон» А. Г. Рубинштейна — Тамара
 «Хованщина» М. П. Мусоргского — Эмма
 «Кармен» Жоржа Бизе — Мерседес
 «Русалка» А. С. Даргомыжского — Ольга
 «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова — «Купава»

Признание, премии 
 заслуженная артистка РСФСР (1958)
 Сталинская премия второй степени (1949) — за исполнение партии Маженки в оперном спектакле «Проданная невеста» Б. Сметаны, поставленном филиалом ГАБТ.
 орден «Знак Почёта» (1951).

Ссылки 
 о ней как преподавателе Московской консерватории
 Елена Шумилова // страница-биография

Примечания 

Сопрано
Оперная труппа Большого театра
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории